

Patronymes 
Sleptsov (masculin ; ) ou Sleptsova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Svetlana Sleptsova (1986-), biathlète russe
 Vassili Sleptsov (1836-1878), écrivain russe

Patronyme russe